

Прізвища 
Огілві (Оґілві, шотл. Ogilvy, Ogilvie) — шотландське прізвище. Відомі носії:
 Девід Огілві (англ. David MacKenzie Ógilvy; 24.06.1911—21.07.1999) — рекламіст, копірайтер, засновник рекламних агентств «Ogilvy & Mather», «Ógilvy PR».
 Вільям Огілві (07.04.1846—13.11.1912) — визначний канадський геодезист, дослідник і Комісар Юкону. Дійсний член королівського географічного товариства.
 Клан Огілві — один з шотландських кланів.
 Товариш Огілві — персонаж роману-антиутопії Джорджа Орвелла «1984».

Топоніми 
 Оґілві (Міннесота) () — місто в окрузі Канабек, штат Міннесота, США.

Інше 
 3973 Огілві (3973 Ogilvie) — астероїд головного поясу, відкритий 30 жовтня 1981 року.
Шотландські прізвища